A-1 liga za 1997./98. je bilo sedmo izdanje najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene. 
Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je bila ekipa Adriatic osiguranje iz Zagreba.

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Liga za prvaka 
Računaju se i međusobni susreti iz prvog dijela prvenstva.

Doigravanje za prvaka

Poveznice 
 A-2 liga 1997./98.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997-98
ž-1-A-1